Ioke (prononciation : ) est un prénom hawaïen pouvant désigner :
 l'ouragan Ioke ;
 Ioke, un langage de programmation.